Runenschwert bezeichnet:

 ein Trauerspiel von Karl August Nicander von 1820 namens Das Runenschwert und der erste Ritter
 einen Nibelungen-Fantasy-Roman von 1997 von Jörg Kastner, siehe Das Runenschwert
 den zweiten Band der Historienromanreihe Die Eingeschworenen von Robert Low von 2012